

História 

O instituto Clube da Pesca nasceu em 2010 após um vazamento catastrófico de esgoto na região de Salto Grande, represa de Americana, cidade pertencente a Região Metropolitana de Campinas – SP. 

Um grupo de amigos, que pescava freqüentemente no manancial se uniu para apurar a origem de tamanha poluição despejada na represa. Após o vazamento, uma explosão de aguapés e mortandade de peixes sem precedentes atingiu o local, rico em espécies como a tabarana, tucunaré amarelo, apaiaris, corvinas, pintados e ximborés. 

Dr. Thiago Henrique Fantini então convidou seu amigo Laurent Ezzedin Rodrigues Serra  para fundar o INSTITUTO CLUBE DA PESCA.ORG, cujo objetivo seria promover a pesca esportiva como turismo ecológico, realizar ações sócio ambientais, trabalhos de conscientização ambiental e eventos relacionados à pesca esportiva. 

Apesar dos esforços na apuração das causas, reiterados alertas às autoridades públicas e ações sócio ambientais locais, a represa nunca mais foi a mesma. Até os dias de hoje está repleta de Aguapés, com água imprópria para banho, cada vez menos piscosa, com odores fortes e lixo acumulado.

Desde então o Clube da Pesca abraçou a causa ambiental como meta e a pesca esportiva como meio, e apesar de não sair vitorioso na despoluição da represa de Salto Grande, passou a incentivar a pesca esportiva  e preservação ambiental como forma de exploração sustentável, conscientização da atividade pesqueira e a transformação da  pesca profissional no turismo ecológico.

Causas ambientais 

Seus fundadores acertaram o “timing” das redes sociais e logo quando surgiu

o facebook iniciaram as campanhas do Clube da Pesca nas redes, realizando 

arrecadações com fins específicos como a soltura de peixes, eventos de retirada de lixo, 

reflorestamento de mata ciliares e por último torneios online.

Ranking nacional de pesca esportiva 
Dentre as atividades a realização da primeira edição do Ranking Nacional da Traíra em janeiro de 2021 foi sem dúvida nenhuma uma as maiores competições de Pesca Esportiva do Brasil, com um total de 721 inscritos. Divulgada na página do instagram para mais de 200 mil pessoas, a competição foi potencializada pelo alto fluxo de consumo da internet ocasionado pela pandemia.  A facilidade de inscrição feita com a compra da régua pela internet sendo enviada para todo o território nacional juntamente com e a espécie mais pescada do país trouxeram ao Clube da Pesca uma visibilidade surpreendente. Dentre as regras para homologação da captura no ranking está o criterioso vídeo da medição seguido pela soltura do espécime, além da postagem na rede para conferencia e visualização de todos.

A Competição gerou tanto engajamento que mesmo após o encerramento pescadores enviam mensagens nas redes perguntando quando haverá a nova edição, se já existe réguas disponíveis para compra e quando se iniciará o novo ranking.  

Tamanha adesão e notoriedade nas redes forçaram o instituto a se tornar hoje uma Marca, cujo carro chefe é o desenvolvimento e promoção da Pesca Esportiva no Brasil.

Turismo de pesca esportiva 

Em constante crescimento, a equipe do Clube da Pesca org se tornou produtora de conteúdo por excelência.

E com um dos maiores bancos de dados relativos ao turismo de pesca esportiva do Brasil, passou a aplicar as informaçoes levantadas com pesquisas, enquetes e estatísticas no aprimoramento e desenvolvimento de produtos relacionados, sempre em prol da evolução do pesque e solte.

 

-

Documentários 

O Instituto Clube da Pesca também produziu a primeira temporada da série documental  "Fishing Factor",

exibida pela plataforma de streaming  Prime Video e está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. A série dirigida e roteirizada pelo Dr. Thiago Henrique Fantini, narra as aventuras de uma equipe de entusiastas da pesca esportiva na busca pelas espécies de peixes mais esportivas do Brasil. A equipe de documentaristas formada por Daniel Paulo Ferreira, Rogério Barbosa, Cezar Roberto Oliveira, Francisco Ravanello e Laurent Ezzedin Rodrigues Serra, explora rios amazônicos, lagos abandonados, represas e a costa do oceano atlântico demonstrando técnicas e paisagens exuberantes.   

-

Institutos do Brasil
Organizações ambientais
Conservação no Brasil
Pesca
Organizações fundadas em 2010
Pesquisa